Ana Pastor Julián (1957-), una política espanyola.
 Ana Pastor García (1977-), una periodista espanyola.